Mwera ist eine kleine Stadt in Tansania mit 4601 Einwohnern (Volkszählung 2012). Sie liegt im Distrikt Pangani, der Teil der Region Tanga ist.

Geografie

Lage 
Die Stadt liegt etwa fünf Kilometer vom Indischen Ozean entfernt auf einem sanften Höhenrücken, der sich parallel zum Strand erstreckt, in 50 Meter Seehöhe.

Die Distrikthauptstadt Pangani ist 10 Kilometer nördlich, von dort sind es weitere 40 Kilometer in die Distrikthauptstadt Tanga.

Klima 
Das Klima in Mwera ist tropisch. Im Winter regnet es deutlich mehr als im Sommer. Am meisten Regentage gibt es im April, der mit dem Mai auch der Monat mit den höchsten Niederschlägen ist. Am wenigsten Tage regnet es im Januar. Die Durchschnittstemperatur schwankt zwischen 23,6 Grad Celsius im Juli und 27,8 Grad im Februar.

Verkehr 
Durch Mwera verläuft eine nicht asphaltierte Regionalstraße, die von Süden kommend die Küste entlang nach Norden bis Tanga führt.

Sonstiges 
Die Ethnie der Mwera mit ihrer gleichnamigen Sprache leben im Südosten von Tansania.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Morogoro (Region)
Ort in Afrika